Harrier (rasa psów) – pies gończy
 Hawker Siddeley Harrier – brytyjski samolot wielozadaniowy pionowego startu i lądowania V/STOL
 AV-8B Harrier II – wersja rozwojowa brytyjskiego samolotu Hawker Siddeley Harrier opracowana przez amerykańską firmę McDonnell Douglas i produkowana przez Boeing Company.